Алексей Иванович Урсул  (1858, Воронежская губерния — 1910, Санкт-Петербург) — участник русско-турецкой войны, статский советник, депутат 3-й Государственной думы Российской империи от Воронежской губернии.

Биография 
Родился в Воронежской губернии  12 февраля 1858. Его отец подполковник Иван Яковлевич Урсул был почетным мировым судьей с 1872 года, награждён орденом Святой Анны за участие в Русско-турецкой войне 1853−56 годов. Алексей Иванович Урсул получил образование в Михайловской Воронежской военной гимназии и в Николаевском кавалерийском училище в Санкт-Петербурге, которое он окончил в 1878 году и в чине офицера был выпущен в лейб-гвардейский драгунский полк. В составе этого полка принял участие в русско-турецкой войне.

В 1883 году он был избран непременным членом Богучарского уездного по крестьянским делам присутствия. В 1895—1902 председатель Богучарской уездной земской управы. В 1902—1908 был председателем губернской земской управы, старейшим губернским гласным.  Председатель Воронежского отдела Союза 17 октября. В третьей государственной думе вошел во фракцию октябристов. Член комиссий: по государственной обороне, по местному самоуправлению, об изменении законодательства о крестьянах. Докладчик Комиссии по государственной обороне.

Скончался  года в Санкт-Петербурге, погребён в ограде Богородицкой церкви, Старо-Меловатской волости, Богучарского уезда, Воронежской губернии. На его депутатское место был избран октябрист Н. И. Шидловский.

Примечания

Литература 
 Урсул, Алексей Иванович // Члены Государственной думы : (портреты и биографии) : Третий созыв, 1907—1912 г. / сост. М. М. Боиович. — 6-е изд. —  : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. — С. 62.
 Золотая книга Российской империи
 Михаил Дмитриевич Карпачев Воронежская энциклопедия. Т. 2: Н-Я. — С. 448

Ссылки 
 Богучарцы Депутаты Государственной думы Российской империи.

Персоналии:Воронеж
Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Председатели Воронежской губернской земской управы
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Похороненные в Воронежской губернии